Ogi ist der Familienname von:
 Adolf Ogi (* 1942), Schweizer Politiker
 Aritatsu Ogi (* 1942), japanischer Fußballer
 Kōta Ogi (* 1983), japanischer Fußballer

Ōgi ist der Familienname von:
 Chikage Ōgi (1933–2023), japanische Schauspielerin und Politikerin

Ogi ist der Name geographischer Orte:
 ehemaliger Landkreis in Saga, siehe Ogi-gun (Saga)
 Stadt, die aus diesem Landkreis gebildet wurde, siehe Ogi (Saga)
 ein Lehen mit Sitz in diesem Landkreis: Ogi (Han)
 ehemalige Stadt in der Präfektur Ōita in Japan, siehe Ōgi (Ōita) (heute: Taketa)

Ogi oder Ōgi ist weiter:
 ein japanischer Faltfächer, siehe Uchiwa und Ōgi

OGI ist die Abkürzung für:
 Oregon Graduate Institute, einer der 4 Institute der Oregon Health & Science University

Siehe auch:
 Ogy
 Oggi

Abkürzung